Devil's Appendix är ett vattenfall i Storbritannien.   Det ligger i kommunen Gwynedd och riksdelen Wales, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Devil's Appendix ligger  meter över havet.

Terrängen runt Devil's Appendix är huvudsakligen kuperad. Devil's Appendix ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Devil's Appendix. Runt Devil's Appendix är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bangor,  km norr om Devil's Appendix. Trakten runt Devil's Appendix består i huvudsak av gräsmarker.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Vattenfall i Wales